«Мэр Кингстауна» () — американский телесериал Тейлора Шеридана и Хью Диллона в жанре криминального триллера. Премьера состоялась 14 ноября 2021 года на стриминговой платформе Paramount+.

1 февраля 2022 года телесериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 15 января 2023 года.

Сюжет 
В центре сюжета — влиятельное семейство Макласки в Кингстауне (штат Мичиган), которое занимается тюремным бизнесом. В сериале поднимаются темы системного расизма, коррупции и неравенства.

В ролях

Главные роли 
 Джереми Реннер — Майк Макласки
 Дайан Уист — Мириам Макласки
  — Айрис
 Дерек Уэбстер — Стиви
 Тейлор Хэндли — Кайл Макласки
 Хью Диллон — лейтенант детективов Иан Фергюсон
 Фариз Ласс
 Тоби Бамтефа
 Кайл Чендлер — Митч Макласки
 Эйдан Гиллен — Майло Сантер
 Хэмиш Аллан-Хидли — Роберт

Второстепенные роли 
 Ниши Мунши — Трейси Макласки
 Николь Галисия — Ребекка
 Роб Керкленд — капитан Уолтер
 Майкл Бич — капитан полиции Карим Мур
 Роб Стюарт — капитан детективов Ричард Хёрд
  — Эд Симмонс, сержант в пенитенциарной системе
  — Сэм, охранник в тюрьме
 Некар Задеган — Эвелин Фоули
 Джейсон Келли — Тим Уивер
 Наташа Марк — Черри
 Джордж Чортов — Джозеф, член русской мафии
 Хосе Пабло Кантильо — Карлос, лидер мексиканской мафии
 Эндрю Ховард — Дюк, лидер бандитской группировки

Список эпизодов

Сезон 1 (2021—2022)

Сезон 2 (2023)

Производство 
Проект был анонсирован в январе 2020 года, когда компания Paramount Network заказала производство телесериала. В феврале 2021 года стало известно, что сериал выйдет на платформе Paramount+ и в нём снимется Джереми Реннер.

Съёмки начались 17 мая 2021 года в Торонто (Канада) и завершились 2 октября того же года.

Премьера 
Премьера первого сезона, состоящего из десяти эпизодов, состоялась 14 ноября 2021 года на стриминговой платформе Paramount+.

Оценки критиков 
На сайте Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 32 % на основании 25 рецензий критиков со средним баллом 5,8 из 10. При этом рейтинг у аудитории значительно выше и составляет 89 %.

На сайте Metacritic рейтинг сериала составляет 54 балла из 100 возможных на основании 15 рецензий критиков, что означает «средние или смешанные отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы о тюрьме
Телесериалы о семьях
Телесериалы-триллеры США
Оригинальные программы Paramount+
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мичигане
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы, созданные Тейлором Шериданом